

Voci correlate
Scherma ai Giochi della III Olimpiade

Collegamenti esterni 
 

Morti nello stato di New York
Vincitori di medaglia d'oro olimpica per Cuba
Vincitori di medaglia d'oro olimpica per la Squadra mista